Zetomotrichus är ett släkte av kvalster. Zetomotrichus ingår i familjen Zetomotrichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Zetomotrichus